

Albums  
 Rock On est un album d'Aya Kamiki.

Films 
 Rock On!! est un film d'Abhishek Kapoor.